Фітч () — прізвище англійського походження. Відомі носії:

 Вал Логсден Фітч (; 1923–2015) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1980).
 Волтер Гуд Фітч (; 1817-1892) — британський ботанік, ботанічний ілюстратор.
 Джон Фітч (; 1743–1798) — американський винахідник, годинниковий майстер, підприємець і інженер.

Див. також 
 Fitch Ratings
 Abercrombie & Fitch

Англійські прізвища